

Sigle 
 Defensive end – ruolo del football americano
 Democrazia Europea – partito politico italiano
 Departamento de Educación – Dipartimento dell'educazione di Porto Rico
 Desktop environment
 Destrosio equivalenza

Codici 
 DE – codice vettore IATA di Condor Airlines
 de – codice ISO 639 alpha-2 della lingua tedesca (dal tedesco Deutsch)
 DE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Germania (dal tedesco Deutschland)
 DE – codice ISO 3166-2:US dello stato del Delaware (USA)
 DE – simbolo di classificazione di scafo (hull classification symbol) impiegato  dalla US Navy per identificare un tipo di cacciatorpediniere di scorta

Informatica 
.de – dominio di primo livello della Germania

Altro 
 De – lettera dell'alfabeto cirillico
 De – concetto di virtù nel Taoismo e per estensione in tutte le religioni taoiche
 de – particella nobiliare usata nei cognomi italiani e francesi
 de' – interiezione tipica del vernacolo pisano e livornese

Altri progetti